Schulhausplatz ist der Name von zentralen Plätzen und geografisches Objekt zahlreicher deutschsprachiger Orte:

 Österreich
 Friesach
 Landeck (Tirol)

 Schweiz
 Adliswil, Kanton Zürich
 Baden AG, siehe Schulhausplatz (Baden)
 Bremgarten AG
 Brugg, Kanton Aargau
 Glattfelden, Kanton Zürich
 Ingenbohl, Kanton Schwyz
 Olten, Kanton Solothurn
 Ostermundigen, Kanton Bern
 Lachen SZ
 Risch, Kanton Zug
 Thalheim AG
 Visp, Kanton Wallis
 Widen, Kanton Aargau